

Culture et société

Cinéma 
 Dans le film de science-fiction Pandorum, Tanis est une planète sœur de la Terre.

Littérature 
 Tanis Demi-elfe est un personnage du cycle romanesque Lancedragon.

Monuments 
 La nécropole royale de Tanis est l'un des rares témoins de la Troisième Période intermédiaire, une période obscure de l'histoire de l'Égypte antique ;
 le grand sphinx de Tanis est une sculpture en forme de sphinx égyptien, sculptée en granit rose dans les années −2600, sous l'Ancien Empire.

Organisations 
 La Mission française des fouilles de Tanis est une équipe française de recherche en archéologie sur le site de Tanis (Égypte), fondée en 1964 au sein de l'École pratique des hautes études.

Patronyme 

 Gökmen Tanış, un terroriste turc, auteur de la fusillade du 18 mars 2019 à Utrecht ;
 Quentin Tanis (1990-), un coureur cycliste français, membre de l'Entente cycliste de Wallonie.

Toponyme

Égypte 
 Tanis, un site archéologique au nord-est du pays ;

États-Unis 
 Tanis, un site paléontologique situé au sein de la formation de Hell Creek (Dakota du Nord), un ensemble de sédiments déposés brutalement à la fin du Crétacé, plausiblement quelques heures seulement après l'impact de Chicxulub.

France 
 Tanis, une commune de la Manche (région Normandie) ;
 la gare de Servon - Tanis, une gare ferroviaire (fermée) de la ligne de Lison à Lamballe, située à proximité de la commune ;
 La Tanis, nom de Saint-Hilaire-de-Talmont (Vendée, région Pays de la Loire) pendant la Révolution ;